— австралийский художник-постановщик кино (в том числе серии Матрица)
 Патерсон, Оуэн (род. 1956) — британский политик.